Южният регион () е един от петте административни региона на Бразилия. Има площ 576 410 km². Населението на региона е 29 754 036 жители (по приблизителна оценка от юли 2018 г.).

Включва 3 щата:
 Парана
 Рио Гранди до Сул
 Санта Катарина

Демография

Бележки 

Региони на Бразилия